Петропа́влівський прову́лок — назва провулку у деяких населених пунктах України і Росії.

Петропавлівський провулок — провулок у місті Київ.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Лиман.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Мелітополь.
 1-й Петропавлівський провулок — провулок у місті Переяслав.
 2-й Петропавлівський провулок — провулок у місті Переяслав.
 1-й Петропавлівський провулок — провулок у місті Прилуки.
 2-й Петропавлівський провулок — провулок у місті Прилуки.

Петропавлівський провулок — провулок у місті Курськ.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Москва.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Петропавлівський провулок — провулок у місті Челябінськ.

Провулки